Forges, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Forges, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Forges, település Franciaországban, Orne megyében
Forges, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Forges de Lanouée, település Franciaországban, Morbihan megyében
Forges-les-Bains, település Franciaországban, Essonne megyében
Forges-la-Forêt, település Franciaországban, Ille-et-Vilaine megyében
Forges-sur-Meuse, település Franciaországban, Meuse megyében
Forges-les-Eaux, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Forgès, település Franciaországban, Corrèze megyében